AJQ steht für:
 Association des jardineries du Québec, Landesgartenverwaltung der Provinz Québec, Kanada
 The Australian Jazz Quartet (auch: The Australian Jazz Quintet), australisches Jazzensemble

Siehe auch:
 A. J. Quinnell

Abkürzung